Isla Tiga puede hacer referencia a:

Isla Tiga, una isla perteneciente a Malasia.
Isla Tiga, una isla perteneciente a Nueva Caledonia.